Лукачешти има више значења:

 Лукачешти (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Лукачешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији